Een verkeersweg:
N243 (België)
N243a (België)
N243 (Nederland), zie Provinciale weg 243
N243 (Zwitserland)